Топа́з — минерал, полудрагоценный камень. Также может означать:

Топонимы США 
 Топаз — водохранилище в Калифорнии и Неваде.
  — поселение в Калифорнии.
Составные топонимы США
  — поселение в Неваде.

Литература 
  — пьеса (1928) Марселя Паньоля.
  — повесть (1967) Леона Юриса.

Фильмы и сериалы 
  — художественный, США, 1933.
  — художественный, Франция, 1933.
  — художественный, Франция, 1936.
  — документальный, США, 1945.
  — художественный, Франция, 1951.
  — художественный, Великобритания, 1961.
 Топаз — художественный, США, 1969.
  — «пинку эйга», Япония, 1992; более известен под названием «Токийский декаданс».
  — венесуэльский сериал (1984—1985).

Люди 
Второе имя
 Макгонаголл, Уильям Топаз (1825—1902) — шотландский ткач, «» и актёр театра.

Псевдонимы
 Топаз, Дуду (1946—2009; наст. имя Давид Гольденберг) — израильский шоумен, телеведущий и актёр.
 Оперативный псевдоним «Топаз» (род. 1945; наст. имя Райнер Рупп) — восточногерманский экономист, разведчик, публицист, писатель, журналист.

Вымышленные
  — персонаж Marvel Comics.
  — персонаж .

Техника 
 Топаз — тип ядерной энергетической установки в космических аппаратах.
  — французская метеорологическая ракета.
  — польский лёгкий самолёт.
 Mercury Topaz — американский автомобиль.
 П-301 «Топаз» — аппаратура уплотнения (каналообразующая аппаратура) кабелей дальней связи П-296. 
Корабли
  — фрегат (Франция → Великобритания, 1793—1812).
  — фрегат (Франция → Великобритания, 1805—1816).
  — фрегат (Франция → Великобритания, 1813—1850).
  — фрегат (Великобритания, 1858—1878).
  — 6-я по длине яхта мира (2012 — )

Здания и сооружения США 
  — лагерь для интернированных японцев в Юте; построен в 1942 году, ныне — «Историческое место» и «Исторический памятник».
  — гостиница в городе Вашингтон.

Прочее 
  — сорт яблок.

См. также 
 Топас (значения)
 Топазовые колибри — род колибри, состоящий из двух видов: топазовый колибри и пламенный топазовый колибри.